Церковь Христа:

 «Церковь Христа»  Christian Church (Disciples of Christ) — одно из названий реставрационистской христианской конфессии «Ученики Христа», основанной в США в XIX веке.
 Церковь Христа (Бохум) — готическая церковь в городе Бохум, Германия.
 Церковь Христа (Ванне) — евангелическая церковь в районе Ванне города Херне, Германия.
 Церковь Христа (Виндхук) — лютеранская церковь в Виндхуке, Намибия.
 Церковь Христа (Иерусалим) — англиканская церковь в Иерусалиме, Израиль.
 Церковь Христа (Ландсхут) — евангелическо-лютеранская церковь в городе Ландсхут, Германия.
 Церковь Христа (Люденшайд)  — протестантская церковь в центре города Люденшайд, Германия.
 Церковь Христа (Спиталфилдс) — англиканская церковь в районе Лондона Спиталфилдс, Великобритания.
 Церковь Христа (Филиппины) — крупнейшая независимая филиппинская церковь.
 Церковь Христа (Эммерих) — евангелическая церковь в городе Эммерих-на-Рейне, Германия.

См. также 
 Объединённая Церковь Христа